Mercat Municipal (Alginet), projecte de l'arquitecte Carlos Carbonell Pañella (1873-1933)
 Mercat municipal (Gavà)
 Mercat municipal (Portbou)
 Mercat municipal de Carlet (Ribera Alta, País Valencià), construït l'any 1934 amb projecte de l'arquitecte Mariano Peset Aleixandre 
 Mercat Municipal d'Amposta, edifici dissenyat el 1947 per l'arquitecte Francesc Ubach 
 Mercat municipal Pere San o Mercat de Sant Pere, edifici modernista al municipi de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) 
 Mercat Municipal de Llucmajor, edifici modernista situat al centre de Llucmajor, Mallorca 
 Mercat municipal de Mollerussa, mercat de carrer que té lloc cada dimecres de la setmana al municipi de Mollerussa (Pla d'Urgell) 
 Mercat municipal d'Olesa o mercat d'Olesa de Montserrat, gran edifici a la zona de l'Eixample d'Olesa 
 Mercat municipal de Sant Just Desvern
 Antic Mercat Municipal del Masnou, mercat ja enderrocat ael municipi del Masnou (Maresme) 
 Mercat Municipal de Calella
 Mercat Municipal o Mercat de Torrefiel, al barri del mateix nom, al nord de la ciutat de València 
 Mercat municipal de Molins de Rei, monument al municipi de Molins de Rei (Baix Llobregat) 
 Mercat municipal (el Prat de Llobregat) al Baix Llobregat, obra noucentista del 1921 
 Mercat Municipal de Tortosa, edifici comercial 
 Mercat municipal d'Esparreguera, obra noucentista al municipi d'Esparreguera (Baix Llobregat) 
 Mercat Municipal d'Almassora, a la comarca de la Plana Alta